Puchar Mistrzów IFF 2015 – 5. edycja turnieju o tytuł klubowego mistrza świata, który jest organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), trwał od 2 do 4 października 2015 roku w czeskim mieście Mladé Boleslavy. Zwycięzcą wśród mężczyzn został szwedzki klub IBF Falun po wygranej 3:2 nad Szwajcarami z SV Wiler-Ersigen, wśród kobiet również zwyciężyły Szwedki z KAIS Mora IF, po wysokiej wygranej 13:6 nad Finkami z Classic.

Uczestnicy 

Mężczyźni
  IBF Falun *
  Slevik IBK ^
  Tatran Střešovice * †
  Florbal Mladá Boleslav †
  Seinäjoen Pelivelje *
  SV Wiler-Ersigen *

Kobiety
  KAIS Mora IF *
  Classic *
  Piranha Chur *
  Florbal Chodov * †
  Herbadent Praha 11 SJM †
  Sveiva IB ^

* - aktualni mistrzowie w swoim kraju
^ - zwycięzcy Pucharu EuroFloorball
† - gospodarze turnieju

Mężczyźni

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

mecz o 5. miejsce

Final

Tabela końcowa

Kobiety

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

mecz o 5. miejsce

Final

Tabela końcowa

Zobacz też 
Puchar EuroFloorball 2015

Linki zewnętrzne 
 Strona Puchar Mistrzów IFF 2015

Przypisy 

Rozgrywki pucharowe w unihokeju
2015 w unihokeju
2015 w Czechach
Mladá Boleslav
Unihokej w Czechach